Der Helvetia-Cup 1997 im Badminton fand vom 9. bis zum 12. Januar 1997 in Straßburg statt. Es war die 23. Auflage dieser Veranstaltung.

Endstand

Weblinks 
 https://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_helvetiacup.htm

1997
Badmintonwettbewerb in Straßburg
Badminton 1997